Dead & Alive — первый концертный альбом американской металкор-группы The Devil Wears Prada, выпущенный 26 июня 2012 года на звукозаписывающем лейбле Ferret Music.

Альбом был записан в Вустере в ходе тура, посвященного выпуску альбома Dead Throne, по США. Это последний альбом, в котором участвовал клавишник Джеймс Бэйни, до того как он покинул группу 22 февраля 2012 года. Альбом содержит DVD с концертным шоу, а также CD, на котором собраны песни из предыдущих альбомов, включая последний альбом Dead Throne.

Для продвижения альбома группа выпустила видеоклип на песню «Vengeance», который был записан во время тура.

Список композиций

Участники записи

Состав группы 
 Дэниэл Уильямс () — ударные.
 Энди Трик () — бас-гитара.
 Крис Руби () — соло-гитара, бэк-вокал.
 Джереми ДеПойстер () — ритм-гитара, чистый вокал.
 Майк Граника () — ведущий вокал
 Джеймс Бэйни () — клавишные, синтезатор, фортепиано

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы 2012 года
Альбомы металкора
Альбомы США
Альбомы Ferret Music

Альбомы The Devil Wears Prada
Альбомы на английском языке